Thomas Oppenheimer (né le  à Peißenberg en Allemagne de l'Ouest) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 2005 avec l'EC Peiting dans l'Oberliga, le troisième niveau national. En 2006, il découvre la DEL avec les Lions de Francfort.

Carrière internationale 
Il représente l'Allemagne au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2005-2006 || EC Peiting || Oberliga ||41 ||9 ||7 ||16 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || EC Peiting || Oberliga ||24 ||6 ||6 ||12 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2006-2007 || Lions de Francfort || DEL ||29 ||6 ||4 ||10 ||10 ||8 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|2007-2008 || Lions de Francfort || DEL ||20 ||0 ||2 ||2 ||2 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2007-2008 || SC Riessersee || 2.Bundesliga ||25 ||9 ||9 ||18 ||28 ||3 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2008-2009 || Lions de Francfort || DEL ||52 ||4 ||7 ||11 ||24 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2009-2010 || Lions de Francfort || DEL ||56 ||10 ||8 ||18 ||22 ||4 ||1 ||0 ||1 ||6
|-
|2010-2011 || Hamburg Freezers || DEL || 44|| 6|| 5|| 11|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Hamburg Freezers || DEL || 52|| 13|| 9|| 22|| 12|| 5|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
|2012-2013 || Hamburg Freezers || DEL || 41|| 12|| 13|| 25|| 44|| 3|| 0|| 4|| 4|| 2
|-
| 2013-2014|| Hamburg Freezers || DEL || 52|| 21|| 17|| 38|| 52|| 12|| 1|| 4|| 5|| 35
|-
| 2014-2015|| Hamburg Freezers || DEL || 49 || 17 || 13 || 30 || 58 || 7 || 4 || 2 || 6 || 4
|-
| 2015-2016|| Hamburg Freezers|| DEL || 52 || 21 || 13 || 34 || 48 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017|| ERC Ingolstadt || DEL || 52 || 19 || 14 || 33 || 54 || 2 || 0 ||2 || 2 || 24 	
|-
| 2017-2018|| ERC Ingolstadt || DEL || 38 || 7 || 20 || 27 || 22 || 16 || 1 || 6 || 7 || 16 
|-
| 2018-2019|| ERC Ingolstadt || DEL || 1 || 1 || 0 || 1 || 0 || -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 2008 || align="left"| Championnat du monde junior D1  || 5|| 3|| 3|| 6|| 4|| +5||align="left"| Médaille d'or de la division 1 groupe A
|-
| 2014 ||align="left"| Championnat du monde || 7|| 4|| 2|| 6|| 2|| -1||align="left"| Quatorzième place
|-
| 2015 ||align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 0|| 0|| 4|| -4||align="left"| Dixième place

Notes et références 

Joueur international allemand de hockey sur glace
Joueur des Frankfurt Lions
Joueur des Hamburg Freezers
Joueur du ERC Ingolstadt
Attaquant de hockey sur glace
Naissance en décembre 1988
Naissance en Bavière